

Cinema 
 Rags to Riches – film del 1922 diretto da Wallace Worsley
 Rags to Riches – film del 1941 diretto da Joseph Kane

Musica 
 Rags to Riches – singolo di Lil Tecca del 2018
 Rags to Riches – brano musicale del 1953 composto da Richard Adler e Jerry Ross

Televisione 
 Cinque ragazze e un miliardario (Rags to Riches) – serie televisiva statunitense